Петровская крепость() — одна из крепостей Днепровской оборонительной линии. Находилась на Азовском море у устья реки Берды на месте нынешнего села Новопетровка Бердянского района Запорожской области Украины. Основана в 1770 г.

История 

Входила в число семи крепостей Днепровской оборонительной линии, сооружённой во второй половине XVIII века по указу императрицы Екатерины II от 10 мая 1770 года вдоль правого берега реки Конки, впадающей в Днепр, и левого берега реки Берды, впадающей в Азовское море. 

Наряду с названием «Днепровская оборонительная линия» встречается у этой оборонительной линии и название — «Бердянская оборонительная линия», например в соч. А. Петрушевского «Генералиссимус князь Суворов», глава седьмая — В Заволжье, на Кубани и в Крыму, 1774—1779. С 1770 года и вплоть до 1783 года Днепровская оборонительная линия являлась пограничным южным форпостом Российской империи на границе с областью Восточный Ногай («Крымской степью», «Пустыней Огула») Крымского ханства. В июне 1773 года известный немецкий натуралист и врач, академик Санкт-Петербургской Академии Наук Иоганн Антон Гильденштедт (Гюльденштедт) ( Johann Anton Güldenstädt; 26 апреля 1745, Рига — 23 марта 1781, Санкт-Петербург) проследовал со своей экспедицией через крепость Петровскую. Осенью 1782 года в морскую крепость Святого Петра в устье Берды, переплыв Азовское море, прибыл из Крыма (Керчи), после вспыхнувшего там антиханского мятежа, для переговоров с князем Потёмкиным Григорием Александровичем последний крымский хан Шагин-Гирей.

Крепость эта стала достижением фортификационного искусства конца XVIII столетия. При строительстве крепостей: Петровской у Азовского моря и Александровской крепости у Днепра (на месте нынешнего города Запорожья) Днепровской оборонительной линии впервые в мировой фортификационной практике появился так называемый полигональный или капонирный фронт.

Крепость сохраняла своё значение всё время царствования Екатерины II, а после упразднения Днепровской линии в 1797 году, Петровская крепость была оставлена в штате военного ведомства вплоть до 1800 г.

Строитель крепости Ригельман 
Руководителем строительства крепости Петровской в 1770 году был назначен известный российский военный инженер — подполковник Ригельман Александр Иванович, вскоре получивший чин полковника (13 декабря 1770 года), а 28 декабря 1771 года произведённый в генерал-майоры.

Военный инженер Александр Иванович Ригельман (1714—1789) известен также как автор фундаментального исторического исследования «Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі» (Летописное повествование о Малой России, её народе и казаках вообще), автор историко-статистического исследования — «Ведомость и географическое описание крепости Святого Димитрия Ростовского»… Военный инженер А. И. Ригельман принимал также участие в проектировании и строительстве крепости Святого Димитрия Ростовского в устье Дона на месте нынешнего Ростова-на-Дону.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

История Украины с XIV века по 1795 год
Крепости Украины
История Бердянска